De Pretto peut faire référence à :

Onomastique

Patronyme 

 Eddy de Pretto (1993), auteur-compositeur-interprète et acteur français.
 Olinto de Pretto (1857-1921), physicien italien.

Surnom

Toponymes

Autres